Budynek Zakładu Zasobów Środowiska i Geozagrożeń PAN w Toruniu – zabytkowa kamienica, w której znajduje się Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń Polskiej Akademii Nauk w Toruniu.

Lokalizacja 
Kamienica znajduje się na terenie Zespołu Staromiejskiego, przy ulicy Kopernika 19, w sąsiedztwie Domu Mikołaja Kopernika.

Historia 

Kamienica dwupiętrowa, trójosiowa pochodzi z końca XIV wieku. Jej fasadę przebudowano w XVIII wieku w stylu rokoko, z wyróżniającymi się zdobieniami o jasnych motywach rocaillowych na ciemnym tle, znajdujących się w łukowych niszach nadokiennych.

W 1971 roku kamienicę wpisano do rejestru zabytków. Figuruje ona także w Gminnej Ewidencji Zabytków (nr 8).

Obecnie znajduje się tu Zakład Zasobów Środowiska i Geozagrożeń Polskiej Akademii Nauk.

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu

Przypisy 

Architektura gotycka w Toruniu
Zabytkowe kamienice w Toruniu